De Nieuwe Noorder, voorheen Noorderbegraafplaats, in Amsterdam-Noord
 de Noorderbegraafplaats (Assen)
 de Noorderbegraafplaats (Groningen)
 de Noorderbegraafplaats (Haarlem)
 de Noorderbegraafplaats (Hilversum)
 de Noorderbegraafplaats (Leeuwarden)
 de Noorderbegraafplaats (Vlissingen)

Zie ook
 Noorderkerkhof (doorverwijspagina)